Die Saison 1995 war die dritte Spielzeit der Roller Hockey International. Die reguläre Saison begann für die 19 Mannschaften im Juni 1995 und endete im September. Es waren 24 Spiele zu absolvieren, die besten acht Teams der jeweiligen Conference qualifizierten sich für die Play-offs, die bis zum September gingen. Der dritte Murphy-Cup-Sieger wurden die San Jose Rhinos, die sich in der Best of Three-Finalserie gegen die Montreal Roadrunners mit 2–1 durchsetzten.

Am 15. Juli 1995 fand das zweite RHI All-Star Game in St. Louis im Kiel Center statt. Vor 9166 Zuschauern setzte sich die Auswahl der Eastern Conference gegen die der Western Conference mit 14:12 durch.

Änderung der Teams 
Folgende Änderungen gab es vor der Saison:
 Als neue Mannschaften kamen die Detroit Motor City Mustangs und die Minnesota Blue Ox hinzu.
 Die Calgary Rad’z, Florida Hammerheads, Las Vegas Flash, Pittsburgh Phantoms, Portland Rage und Tampa Bay Tritons lösten sich auf.
 Die Minnesota Arctic Blast traten aus der Liga aus, bestanden aber weiterhin.
 Die New England Stingers wurden zu den Ottawa Loggers, die Atlanta Fire Ants zu den Oklahoma Coyotes und die Edmonton Sled Dogs zu den Orlando Rollergators.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, U = Unentschieden, T = Erzielte Tore, GT = Gegentore, SM = Strafminuten, Pkt = Punkte

Erläuterungen: In Klammern befindet sich die Endplatzierung nach der regulären Saison,
      = Playoff-Qualifikation

Eastern Conference

Western Conference

Murphy-Cup-Playoffs

Murphy-Cup-Sieger

Weblinks 
 RHI-Saison 1995 - The Internet Hockey Database
 RHI-Playoffs 1995

1995
Sportsaison 1995
Inlinehockey-Wettbewerb